«Команда Америка: мировая полиция», также «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» () — полнометражный кукольный мультфильм в жанре комедийного боевика, снятый и спродюсированный авторами сериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном совместно со Скоттом Рудином по сценарию Паркера, Стоуна и Пэм Брэди; главные роли в фильме озвучили Паркер, Стоун, Кристин Миллер, , Морис Ламарш, , ,  и Фред Татаскьор.

Куклы для фильма стилизованы под персонажей британского кукольного сериала 1960-х годов . В фильме продолжены традиции предыдущего полнометражного мультфильма той же команды, «Большой, длинный и необрезанный». Фильм содержит множество пародийных музыкальных номеров, а сюжет в целом представляет собой жёсткую пародию на американскую политику, борьбу с терроризмом и «насаждение» демократии. Фильм является также пародией на голливудские блокбастеры, его можно назвать кукольным вариантом фильмов в стиле Брукхаймера.

Сюжет 

Действие фильма начинается в Париже. «Команда Америка» — это несколько человек, которые занимаются освобождением мира от терроризма, попутно уничтожая основные культурные ценности — Эйфелеву башню, Лувр и Триумфальную арку. Террористы убиты, но один из них успевает застрелить жениха одного из членов команды — Лизы, — когда тот делал ей предложение.

В это время популярный актёр Гэри исполняет в мюзикле «Богема» песню «Everyone has AIDS» («У всех СПИД»). Многие поздравляют его с блистательной игрой; последним к нему подходит некий человек, которого Гэри принимает за продюсера. Однако на самом деле это Споттсвуд, руководитель и лидер «Команды Америка». Он предлагает Гэри стать членом команды — им нужен актёр. Тот сначала отказывается, но потом раздумья о цене свободы и симпатия, возникшая к Лизе, заставляют его согласиться.

Первое задание «Команда Америка» вместе с Гэри выполняют в Египте. Благодаря актёрским способностям Гэри, им удаётся проникнуть в логово террористов и войти к ним в доверие; однако позже всё заканчивается погоней и перестрелкой, в ходе которой Лиза спасает Гэри. Попутно оказываются уничтоженными египетские пирамиды и Сфинкс.

Команда празднует задание в захваченном баре террористов. Лиза говорит Гэри о своих чувствах; тот говорит, что тоже любит её, но она объясняет, что боится заводить отношения с членом команды. «Пообещай мне, что никогда не умрёшь, и я займусь с тобой любовью прямо сейчас», — говорит она. Гэри даёт обещание, и они занимаются сексом (это показано довольно подробно, несмотря на отсутствие у кукол каких-либо половых признаков).

По телевизору множество людей и организаций высказываются против деятельности Команды Америка. В частности, это Майкл Мур и «Партия исключительно даровитых актёров и режиссёров», в оригинале — «» (F.A.G). Увидев, что лидер партии и его любимый актёр Алек Болдуин высказывается против того, чем занимается «Команда Америка», Гэри решает уйти из команды, таким образом разрывая и отношения с Лизой. Ещё один человек, который хочет прервать деятельность «Команды Америка», — Ким Чен Ир, финансирующий террористов всего мира и мечтающий захватить Землю, но в душе — очень одинокий. Ким Чен Ир разрабатывает план по захвату Земли, для которого привлекает организацию "П. И. Д. А. Р." Он хочет собрать всех знаменитых актёров, а заодно — и лидеров всех стран мира к себе, в Корею на концерт, во время которого он активирует бомбы, заложенные во множестве стран. Тем временем ненормальный камикадзе Майкл Мур взрывает себя в штабе Команды Америка, где находятся Споттсвуд и их разумный суперкомпьютер I.N.T.E.L.L.I.G.E.N.C.E.

Пока Гэри тоскует по Лизе, «Команда Америка» отправляется на новое задание. Однако прямо во время полёта на вертолётах они начинают разбираться в запутанных и усложнённых уходом Гэри отношениях и в результате терпят неудачу, попадая в плен Ким Чен Иру. Гэри же решает навсегда бросить актёрскую профессию, уходит в запой, пока не встречает в баре человека, который помог ему прийти в себя. После этого Гэри осознаёт, что должен вернуться на помощь «Команде», и его очень долго рвёт.

Гэри прибывает в штаб «Команды» и обнаруживает Споттсвуда, однако тот ему не доверяет. Гэри хочет прийти на помощь «Команде», и Споттсвуд даёт ему последний шанс — Гэри должен сделать ему минет (он боялся этого, думая, что Споттсвуд — голливудский продюсер, во время их первой встречи). «Мы оба должны пройти через это испытание», — говорит Споттсвуд. Гэри делает это, и Споттсвуд начинает его тренировать, чтобы тот смог прийти «Команде» на помощь.

В это же время Ким Чен Ир начинает своё представление, куда действительно приехали члены "П. И. Д. А. Р." и лидеры стран мира. Команда Америка находится в заложниках, причём охраняют их сами голливудские актёры. Когда Гэри приходит им на помощь, те не склонны ему доверять; однако слова о минете, сделанном Споттсвуду, их полностью убеждают. Постепенно члены «Команды Америка» прорываются, убивая множество голливудских актёров, встающих у них на пути — некоторые из них притворяются также заложниками, но Гэри раскрывает «подделку», некоторые пытаются использовать восточные единоборства, некоторые напускают на «Команду» пантер — в этой роли в фильме выступают обычные чёрные кошки, относительно кукол выглядящие по размеру как гигантские пантеры. Постепенно освобождаются все члены «Команды Америка», кроме Лизы — её Ким Чен Ир отвёл в свою комнату, где находится кнопка, при нажатии на которую активизируются таймеры бомб по всему миру. Лиза не способна что-нибудь с этим поделать.

«Команда Америка» вместе с Гэри попадают на сцену, где как раз произносит речь Алек Болдуин. Гэри предстоит сложная задача — произнести речь, которая бы по уровню актёрской игры затмила Болдуина, любимого актёра Гэри. Однако он вспоминает поучения незнакомца из бара и произносит проникновенную речь, где сравнивает Команду Америка с членом, а Ким Чен Ира — с жопой. Все аплодируют, и таймер удаётся отключить в последнюю секунду. Ким Чен Ира убивают, однако из его головы вылезает таракан и улетает на летающей тарелке. Гэри и Лиза снова вместе, а Команда Америка готова к дальнейшему искоренению терроризма и несению демократии.

Производство 
Идея создания фильма возникла, когда Паркер и Стоун смотрели сериал «Тандербёрды: Международные спасатели» Джерри и Сильвии Андерсон по телевизору, скучая. Паркер отметил, что сериал не был ему интересен в детстве, потому что «диалоги был такими разъяснительными и медленными, и он не воспринимал их всерьёз». После этого они заинтересовались, кому принадлежат права на сериал и узнали, что Universal Studios снимает фильм «Предвестники бури», а режиссёром выступает Джонатан Фрейкс. «Мы сказали: "Что? Джонатан Фрейкс режиссирует кукол?", а потом мы узнали, что это была версия с актёрами и компьютерной графикой, и были разочарованы», — сказал Паркер. 

17 октября 2002 года появились новости о том, что дуэт подписал контракт на создание фильма, а Стоун заявил, что это будет дань уважения Андерсону. Новость была подтверждена в июне 2003 года, когда Variety процитировал Стоуна, сказавшего: «То, что мы хотели, это сделать отсылку к этим супер значительным колоссальным боевикам, которые делает Джерри Брукхаймер».  

До начала производства «Команда Америка» была поддержана в Paramount Pictures Скоттом Рудином, который был исполнительным продюсером предыдущего фильма Паркера и Стоуна «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный». После «хлопот» по производству фильма «Южный парк» Паркер и Стоун поклялись никогда не создавать еще один фильм. Другие руководители студии изначально не были в восторге от проекта: студия выступала за отсутствие политкорректности фильма, но была смущена использованием марионеток. Руководители сомневались, что смогут получить прибыль от кукольного фильма с рейтингом R, на что Паркер возразил, что аналогичные вещи были сказаны и о фильме «Южный парк», анимационном мюзикле с рейтингом R, который стал кассовым хитом. Том Фрестон, который был со-президентом Viacom, материнской компании Paramount, также поддержал фильм, чувствуя, что в портфеле Paramount должны быть и низкобюджетные фильмы, которые нравятся детям и молодым людям, особенно на фоне неудач студии с фильмами, ориентированными на взрослых, такими как «Степфордские жёны».  По словам Паркера и Стоуна, завоевать доверие руководства удалось после показа первых кадров фильма.

Сценарий 
Паркер, Стоун и Пэм Брэди , с которой они раньше работали, потратили почти два года на совершенствование сценария «Команды Америка». Для создания основы сюжета, они пересматривали и анализировали популярные боевики и фильмы-катастрофы, такие как «Чужой», «Лучший стрелок» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Чтобы передать нюансы мимики и взгляда кукол, дуэт авторов вдохновлялся фильмом «Перл-Харбор», а Бена Аффлека рассматривали в качестве ролевой модели. Чтобы сформировать архетипических героев фильма (от истинно верного поневоле героя до парня, который продаёт своих друзей за большую славу), они изучали книги Джозефа Кэмпбелла. «С одной стороны, это большой шаг вперёд, — сказал Брэди. — Но с другой стороны, речь идёт о внешней политике». Первый черновик сценария был сдан задолго до войны в Ираке. Фильм высмеивает различных знаменитостей, многие из которых выступили против войны в Ираке в 2003 году. Брэди объяснила, что отношение к ним было вызвано её раздражением по поводу экранного времени, уделяемого знаменитостям в начале войны в Ираке, вместо экспертов по внешней политике.

Съёмки 
Центральную концепцию фильма было легче представить, чем реализовать. Состав команды, управляющей куклами, насчитывал около 200 человек, порой для манипуляций одной марионеткой привлекалось четыре человека. Дуэт авторов был вынужден постоянно переписывать сценарий уже во время производства из-за ограниченного характера кукол. 270 кукольных персонажей были созданы братьями Чиодо, которые ранее разрабатывали куклы для таких фильмов, как «Эльф» и «Динозавр». Команда костюмеров отвечала за создание более тысячи костюмов, которые выглядели реалистично и соответствовали единому стилю.  

Производство началось 23 мая 2004 года. Проект несколько раз останавливали на ранних стадиях производства. Как только начались съёмки, Паркер и Стоун усердно пытались нащупать правильный комический тон; оригинальный сценарий фильма содержал гораздо больше шуток. После съёмок самой первой сцены они поняли, что их шутки не работают, а весь юмор исходит от марионеток. «Куклы, разыгрывающие шутки, — это не смешно», — обнаружил Стоун. — «Но когда вы видите кукол, разыгрывающих мелодраму, плюющихся кровью и рассказывающих о том, как их насиловали в детстве, это забавно». Съёмки велись тремя группами, снимавшими разные части фильма одновременно. Для некоторых сцен использовалось до пяти камер. Фильм был в основном основан на культовом классическом боевике 1982 года «Мегафорс», поклонниками которого были Паркер и Стоун. Многие идеи были буквально скопированы.

Сатира 

В первую очередь сатирический посыл фильма построен на осмеянии американской политики по привнесению повсюду демократии и показушной борьбы с терроризмом: борцы с террористами в фильме не признают ни каких-либо ограничений, ни какой-либо осторожности, уничтожая случайными выстрелами памятники мировой культуры и кучу невинных людей. Абсурдной и глупой показана политическая активность голливудских звёзд, объединённых в ассоциацию, название которой и по-английски, и в русском переводе является просторечным обозначением гомосексуала. Также организация «Film Actors Guild» намекает на реальную организацию «Screen Actors Guild».

В сцене, когда Гэри играет в мюзикле Lease и поёт песню «Everyone Has AIDS» (У всех СПИД) и говорит о том, что все персонажи умерли от СПИДа, пародируется мюзикл Rent, где значительная часть персонажей страдает от СПИДа. Сам Гэри является пародией на Марка Коэна, главного героя мюзикла (в частности, он носит шарф, являющийся характерной чертой этого персонажа).

Кинодеятель Майкл Мур в фильме показан ненормальным камикадзе, которого суперкомпьютер характеризует как «гигантскую социалистическую крысу». Ранее один из создателей фильма, Мэтт Стоун давал интервью для фильма Мура «Боулинг для Колумбины». Тем не менее, в интервью он говорил о Муре: «Я действительно очень ненавижу этого парня».

Также в фильме пародируется этноцентризм американской аудитории. Когда в фильме показывается какое-либо место за пределами США, рядом с названием в титрах написано, на каком расстоянии в милях оно находится от Америки (реальные цифры соответствуют расстоянию до Нью-Йорка). Все характерные памятники в Париже и Каире расположены рядом. Корейский язык очень сильно упрощён и высмеян; кроме того, на концерте Ким Чен Ира звучит «North Corean Melody» (Северокорейская мелодия), представляющая собой соединение абсурдных слов (единственное, что можно распознать отчётливо — пение имени Ким Чен Ира, пародирующее его культ личности) со стереотипной азиатской мелодией. Среди стереотипов, касающихся Кореи, — и произнесение звука «Р» вместо «Л» (даже песня Ким Чен Ира «I’m So Lonely», «Я так одинок», в титрах и на саундтреке обозначена как «I’m So Ronery»). Упрощены и другие иностранные языки: французский сведён к нескольким фразам вроде «sacrebleu», на испанском звучит единственная фраза «no me gusta», арабский представлен как бесконечные комбинации из нескольких фраз — «derka», «jihad», «sherpa», «bakala», «Mohammed» и «Allah».

Ким Чен Ир не высказывал никакой реакции на своё осмеяние в «Команде Америка», однако после релиза фильма Северная Корея попросила Чешскую республику не допускать показа у них этого фильма.

Сборы 
«Команда Америка» неожиданно возымела крупный успех в американском прокате, собрав в США $12,1 миллиона в первый уикенд. В целом сборы по США ($30 миллионов за два месяца) составили значительную часть мирового сбора ($50,8 миллиона).

Пародии на знаменитостей 
В фильме в виде кукол представлены следующие знаменитости: Майкл Мур, Алек Болдуин, Шон Пенн, Тим Роббинс, Хелен Хант, Джордж Клуни, Лив Тайлер, Мартин Шин, Сьюзан Сарандон, Джанин Гарофало, Мэтт Деймон, Сэмюэл Л. Джексон, Дэнни Гловер, Итан Хоук, Ким Чен Ир, Питер Дженнингс и Ханс Бликс. За исключением Дженнингса, все они погибают, как правило, довольно изощрённым и жестоким образом (Ханса Бликса съедают акулы, Майкл Мур взрывает себя в офисе Команды Америка, Сэмюэлу Л. Джексону сносят полголовы ударом ноги в технике кун-фу). Ни один из этих людей не озвучил себя сам (хотя существуют слухи, что Алек Болдуин высказывал интерес к озвучиванию своего персонажа). Клуни и Деймон являются друзьями Паркера и Стоуна (Клуни даже озвучивал двух персонажей в «Южном Парке»). Позже Клуни сказал в интервью, что был бы обижен, если бы не появился в этом фильме. Дэймон первоначально должен быть обычным персонажем без психических отклонений, однако, когда Паркер и Стоун увидели, что кукла Дэймона вышла похожей на умственно отсталого, они сделали Дэймона отсталым, способным произносить только своё имя (как Тимми в «Южном Парке»).

Саундтрек 

К фильму был выпущен саундтрек, в который вошла значительная часть песен и инструментальных тем, попавших в фильм. Первоначально писать музыку к фильму должен был Марк Шейман, однако он ушёл из проекта после участия в написании только двух песен — «Everyone Has AIDS» и «Derka Derk (Terrorist Theme)». Поэтому в дальнейшем большую часть песен Трей Паркер писал самостоятельно (согласно финальным титрам). В написании инструментальных тем Шеймана заменил Гарри Грегсон-Уильямс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  
 На All Movie Guide
 Фотогалерея 
 Рецензия Алекса Экслера 

Кинокомедии США
Мэтт Стоун и Трей Паркер
Музыкальные фильмы США
Сатирические фильмы
Фильмы-боевики США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о Вашингтоне